Президентские выборы в Колумбии 1994 года прошли в два тура — 29 мая состоялся первый тур выборов, 19 июня прошёл второй тур.

В первом туре ни один кандидат не сумел набрать 50 % + 1 голос, и во второй тур вышли два кандидата — Эрнесто Сампер Писано от Либеральной партии и Андрес Пастрана Аранго, член Колумбийской консервативной партии. 

Новым президентом Колумбии во втором туре был избран Эрнесто Сампер Писано.

Результаты

Ссылки
 Избирательный бюллетень в первом туре
 Избирательный бюллетень во втором туре
 

Колумбия
Выборы в Колумбии
Май 1994 года
Июнь 1994 года
1994 год в Колумбии